Задача трьох тіл у небесній механіці
 Задача трьох тіл (роман) — книга китайського письменника Лю Цисіня